Каськовка () — село в Марковском районе Луганской области Украины. Входит в Краснопольский сельский совет.

Население по переписи 2001 года составляло 119 человек. Почтовый индекс — 92411. Телефонный код — 6464. Занимает площадь 1,874 км². Код КОАТУУ — 4422584404.

Местный совет 
92410, Луганська обл., Марківський р-н, с. Красне Поле, пл. Перемоги, 1

Ссылки 
 Каськовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Марковского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании